

Patronyme

 
 Évrard Titon du Tillet (1677-1762), homme de lettres et chroniqueur français.
 Louis du Tillet est curé de Claix, puis chanoine d'Angoulême.
 Guillaume-Louis du Tillet (1730-1794), dernier évêque d'Orange, député du clergé aux États généraux.
Personnage de fiction:
 Ferdinand du Tillet et Marie-Eugénie du Tillet sont des personnages de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac.

Voir aussi 
  : homonymie
 Famille du Tillet

Homonymie de patronyme